Alpha-Journalisten steht für:
 häufig in der Mehrzahl verwendeter Begriff eines Alpha-Journalisten

Die Alpha-Journalisten ist der Name folgender Bücher:
 Die Alpha-Journalisten, 2007 von Stephan Weichert und Christian Zabel herausgegebenes Buch 
 Die Alpha-Journalisten 2.0, 2010 von Stephan Weichert und Christian Zabel herausgegebenes Buch